est un groupe de musique américain original
Phox est un logiciel assistant de preuve